Frolow (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksij Anatolij Frolow († 2013), russischer Bischof

 Andre Frolov (* 1988), estnischer Fußballspieler
 Dmitri Nikolajewitsch Frolow (* 1966), russischer Eishockeyspieler
 Gennadi Michailowitsch Frolow (1961–1990), sowjetischer Schauspieler
 Igor Igorewitsch Frolow (* 1990), russischer Straßenradrennfahrer
 Ilja Michailowitsch Frolow (* 1984), russischer Moderner Fünfkämpfer 
 Iwan Timofejewitsch Frolow (1929–1999), sowjetischer Politiker

 Konstantin Frolov (* 1986), deutscher Schauspieler russischer Herkunft
 Konstantin Wassiljewitsch Frolow (1932–2007), sowjetischer Maschinenbauingenieur, Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften der UdSSR
 Kosma Dmitrijewitsch Frolow (1726–1800), russischer Bergbauingenieur
 Leonid Andrejewitsch Frolow (* 2002), russischer Freestyle-Skier 
 Markian Petrowitsch Frolow (1892–1944), russischer Pianist und Komponist
 Pjotr Kosmitsch Frolow (1775–1839), russischer Bergbauingenieur
 Sergei Frolow, sowjetischer Ruderer
 Serhij Frolow (* 1992), ukrainischer Schwimmer 
 Walerian Alexandrowitsch Frolow (1895–1961), sowjetischer Generaloberst
 Wassili Iwanowitsch Frolow (* 1926), sowjetischer Sportschütze 
 Wladimir Petrowitsch Frolow (?–2022), russischer Generalmajor
 Wladislaw Jurjewitsch Frolow (* 1980), russischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Frolow-Rücken, Bergkamm im ostantarktischen Viktorialand